Just My Imagination hace referencia a varios artículos:

 «Just My Imagination», canción de The Cranberries;
 «Just My Imagination (Running Away with Me)», canción de The Temptations, versionada entre otros por The Rolling Stones.